Gap puede hacer referencia a:

 La unión gap, o unión en hendidura, un tipo de conexión especializada que existe entre ciertas células de los tejidos animales.
 La banda prohibida de un aislante o semiconductor (del inglés gap).
 Gap, una localidad francesa.
 Gap, una empresa textil estadounidense.
 Gap, el creador de la historieta peruana Ume.
 El gen gap, un gen de mantenimiento.
 Gap, localidad y comuna francesa.
Las siglas GAP pueden referirse a:
 Grupo de Amigos Personales: escolta armada del que fuera presidente de Chile, Salvador Allende.
Grupos de Acción Popular: movimiento de extrema izquierda de Chile.
 GAP (Sistema algebraico computacional): un CAS orientado hacia teoría de grupos.
 Grupo Aeroportuario del Pacífico, el conjunto de aeropuertos mexicanos ubicados en el norte y occidente del país.
 Grupo de Arquitecturas Paralelas, un grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia en España.
 GAP: gestión y administración pública.
 Protocolo de acceso genérico, un perfil de interoperabilidad para los teléfonos inalámbricos digitales DECT.
 GAP, programa de ejercicios para modelar y tonificar glúteos, abdomen y piernas.

Acrónimos